Par ordre chronologique
 Ernst Martin (1841–1910), philologue allemand ;
  (1885–1974), homme politique allemand ;
  (1900–1934), détective allemand ;
  (1900–1967), dendrologue allemand.